Pessoas
George Cowan
Edith Cowan

Localidades nos Estados Unidos
Cowan (Califórnia)
Cowan (Indiana)
Cowan (Tennessee)

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos